Wischmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Wischmann (1908–1983), deutscher lutherischer Theologe
 Anke Wischmann (* 1980), deutsche Erziehungswissenschaftlerin
 Antje Wischmann (* 1963), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Skandinavistin
 Berno Wischmann (1910–2001), deutscher Leichtathlet, Verbandsfunktionär und Hochschullehrer
 Claus Wischmann (* 1966), deutscher Filmregisseur
 Cord Wischmann (um 1800–1857), deutscher Tischlermeister und Politiker
 Friedrich Wischmann (1894–1945), deutscher Bühnenautor
 Marianne Wischmann (1921–2009), deutsche Filmschauspielerin und Synchronsprecherin